Мунаката Сико (, Munakata Shikō, 5 сентября 1903 — 13 сентября 1975) — художник, который работал в технике гравюры по дереву, последователь философии мингэй (яп. 民芸, «народное искусство»), активно работал в период Сёва (1926—1989) в направлении сосаку-ханга (направление гравюры, в котором художник делает эскиз, режет по дереву и печатает самостоятельно).

Ранние годы 
Мунаката родился в 1903 году в городе Аомори на севере острова Хонсю. Он был сыном местного кузнеца, третьим ребёнком из пятнадцати. Его семья была бедной, поэтому Мунаката получил только начальное школьное образование. Но его страсть к искусству проявлялась уже с раннего детства. Так, в третьем классе Мунаката разрисовывал воздушных змеев для своих одноклассников.

Позже Мунаката утверждал, что встать на путь художника он решился в 17 лет после того как ознакомился с репродукцией натюрморта Винсента Ван Гога (1853—1890) под названием «Ваза с пятью цветами», которую ему подарил учитель. Он захотел стать «Ван Гогом Аомори». В 1924 году Мунаката переехал в Токио, чтобы обучиться живописи.

Поскольку его картины не пользовались спросом у покупателей, Мунаката был вынужден ремонтировать обувь и продавать натто, чтобы выжить. Галерея «Бунтэн» отвергла его работы четыре раза, но в итоге в 1928 одну из его работ приняли на выставку. Однако, к тому времени внимание художника переключилось с масляной живописи на традиционное японское искусство деревянной гравюры.

Переход к гравюре 
В действительности Мунаката скептически относился к своим успехам в живописи:«Я начал с того, что был живописцем. Сразу же получил несколько премий, и многие думали, что на мою долю выпал подлинный успех. Но сам я хорошо понимал, что никогда не стану Пикассо. Для европейских художников живопись маслом традиционна. А о себе я знал, что никогда не смогу добиться успеха, пока работаю в сфере заимствованного искусства. И тогда я вернулся к национальному искусству и понял, что мое призвание — гравюра на дереве».

В 1926 году Мунаката увидел чёрно-белую гравюру Каваками Сумио «Ранний летний бриз» и решил попробовать себя в этой технике. С 1928 года  (1895—1997), другой известный гравёр сосаку-ханга, обучал его резьбе по дереву. Он обладал обширными знаниями о буддийском искусстве, и привил своему ученику любовь к религиозным сюжетам. Уже в 1929 году четыре работы Санка Мунаката были приняты на выставку «Сюнёкай» (яп. 春場会, «Весенняя встреча»), что укрепило его уверенность в своих способностях. В следующем году он участвовал в государственной выставке «Кокугакай». Он также принимал участие в художественных конкурсах на Летних Олимпийских играх 1932 и 1936 годов.

В 1935 году  (1889—1961), отец движения мингэй, увидел работы Мунакаты на ежегодной весенней выставке «Кокугакай» и купил двадцать пять гравюр. Это событие изменило жизнь Мунакаты — он присоединился к сторонникам движения японского народного искусства. В 1936 году Мунаката поехал в Киото, посетил множество храмов, где ознакомился с буддийской скульптурой. Это оказало значительное влияние на его стиль. Его работы «Сутра Кэгон» (1937), «Сутра Каннон» (1938), «Десять великих учеников Будды» (1939) были признаны шедеврами гравюры.

Дом Мунакаты и большинство деревянных досок для гравирования были утрачены после бомбардировки Токио в марте 1945 года. Художник переехал в город , расположенный в префектуре Тояма, где и проживал с 1945 по 1951 год.

Послевоенный период 
После Второй мировой войны Мунаката создал множество гравюр на дереве, писал акварелью и маслом, увлекался каллиграфией и иллюстрировал книги. Он перенёс свою студию в Камакура в префектуре Канагава, чтобы быть ближе к Токио. В 1959 году Мунаката посетил ряд университетов в Соединённых Штатах и Европе с лекциями о японском искусстве. Его работы получили признание критиков как в Японии, так и за рубежом.

Мунаката был награждён премией за выдающиеся достижения на Второй международной выставке печати в Лугано 1952 года. Он также получил приз на биеннале искусства в Сан-Паулу в Бразилии 1955 года, гран-при на биеннале в Венеции 1956 года, а в 1977 — Орден Культуры, высшую награду японского правительства в области искусства.

Мунаката умер в своём доме в Токио. Его могила находится в Аомори. В настоящее время открыт Мемориальный художественный музей Мунаката Сико в Аомори, где хранится более 700 его работ.

Темы и техники 
Мунаката черпал темы из традиций родного города Аомори на севере Японии. Так, он вдохновлялся местной природой и фестивалями мацури, такими как фестиваль Нэбута. Вера и философия Мунакаты, изысканная простота его творчества, укоренены в дзэн-буддизме. Но в то же время, на своих гравюрах он часто изображал парящих обнажённых женщин, представляющих духов ками. Вдохновлённый поэзией периода Хэйан, Мунаката также включал в свои гравюры поэзию и каллиграфию. В этом вопросе он стал продолжателем дела художников-интеллектуалов бундзин-га, последователей идеи единства живописи, поэзии и каллиграфии.

У художника было плохое зрение, и потому при резке его лицо почти соприкасалось с деревом. По словам самого Мунакаты: «Творчество всегда зависит от силы моего духа. Когда я режу доску, резец идёт у меня совершенно свободно и совсем не связан с моими мыслями. Мысль сама по себе, а резец — сам по себе. Только тогда, когда это случается, — искусство становится подлинным»". Мунаката вырезал с удивительной скоростью и почти не использовал никаких подготовительных эскизов, создавая спонтанную жизненность, уникальную для его гравюр. На начальном этапе своей карьеры Мунаката работал исключительно с чёрно-белыми гравюрами сумидзури-э (яп. 墨摺絵). Позже, по совету  (1889—1961), Мунаката подкрашивал их с изнаночной стороны в так называемой технике урудзасики. Как замечает исследователь А. С. Коломиец, несмотря на то, что в ранних работах Мунакаты можно отметить активное использование чёрных плоскостей, а в более поздних — выраженную экспрессивность, в целом, стиль художника не претерпел значительных изменений. Работы Мунакаты легко отличить по характерной динамичности линии, подражанию народным мотивам и декоративной выразительности.

Философия искусства 
В отличие от Косиро Онти (1891—1955), основателя движения сосаку-ханга, выступавшего за то, чтобы художники выражали «я» при создании гравюр, Мунаката снял с себя всякую ответственность как создатель искусства. Он ориентировался на мастеров ранней буддийской гравюры, которые даже не оставили после себя имён. Для Мунакаты художественное творчество — это лишь одно из многих проявлений силы и красоты природы, присущих самому дереву. Он делал упор на материал, а не на процесс печати. По словам Мунакаты, «в доске есть сила, и нельзя использовать свой инструмент против этой силы». Сюжет и художественный стиль Мунакаты во многом характеризуются его философией превосходства деревянного материала, его природной силы и красоты. Чаще всего Мунаката использовал для гравюр доски из цельного дерева или фанеру, а для печати предпочитал тонкую бумагу «кодзо» (из волокон шелковицы бумажной).

Филателия 
Одна из работ Мунакаты, «Бэндзайтэн», появилась на памятной почтовой марке 1982 года, выпущенной правительством Японии как часть серии, посвящённой современному японскому искусству.

Примечания

Литература 
 Коломиец А. С. Современная гравюра Японии и её мастера, Москва : Изобр. искусство, 1974. — C. 237—258
 Oliver Statler. Shiko Munakata (1903 -) / Ed. by Yojuro Yasuda. — Tuttle, 1958. — P. 81.
 Castile, Rand. Shiko Munakata (1903—1973): Works on Paper. New York: Japan Society, 1982. 
 Kawai, Masatomo. Munakata Shiko: Japanese Master of the Modern Print. Art Media Resources (2002). 
 Munakata, Shiko. Munakata: the «Way» of the Woodcut. Brooklyn, Pratt Adlib Press, 1961. ASIN: B0006AY8HK
 Munakata Shiko , Joan Stanley-Baker. Mokuhan: The Woodcuts of Munakata & Matsubara
 Singer, Robert T. and Nobuho, Kakeya. Munakata Shiko: Japanese Master of the Modern Print. Philadelphia and Los Angeles: Philadelphia Museum of Art and Los Angeles County Museum of Art, 2002. 
 Yanagi, Sori. The Woodblock and the Artist: the Life and Work of Shiko Munakata. Tokyo, New York: Kodansha International, 1991. 
 菊岡 久利. 棟方志功. 芸術新潮. v5 n2, P. 66-71.
 水尾 比呂志. 棟方志功. 近代の美術. P. 1-95.

Дополнительные ссылки 
 Munakata’s works at the Brooklyn Museum
 Woodcut Screens of Shiko Munakata — Brooklyn Museum 1968 Exhibition
 Munakata Shiko Memorial Museum of Art in Aomori
 Munakata Shiko Memorial Museum in Kamakura (Japanese site)
 Munakata Shiko Memorial Museum in Toyama
 Munakata’s works at the Fine Arts Museum of San Francisco
 Munakata Shiko’s works at Los Angeles County Museum of Art

Гравёры по алфавиту
Гравёры XX века
Художники Японии
Лица с особыми заслугами в области культуры (Япония)